Kalev může být:

 Kalev, postava estonského bájesloví, otec Kalevipoegův
 Estonské křestní jméno Kalev (jméno)
 Podle bájného Kaleva nazvaný subjekt nebo objekt, např.:
 Čokoládovna Kalev
 Sportovní klub Kalev
 Chlapecký pěvecký sbor Kalev
 Minolovka Kalev
 Ponorka Kalev